Remind Me (Bastille), nummer van Bastille uit 2022
 Remind Me (Tom Grennan), nummer van Tom Grennan uit 2022